Dolynske (ukrainisch ; russische Entsprechung Dolinskoje/Долинское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Dolynske (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipropetrowsk, siehe Dolynske (Dnipropetrowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Dolynske (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Dolynske (Solone)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Dolynske (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Dolynske (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, siehe Dolynske (Podilsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Reni, siehe Dolynske (Reni)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Dolynske (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Dolynske (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Dolynske (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja, siehe Dolynske (Sosnyzja)